Шаржирование — насыщение поверхности материала абразивными (в основном пастообразными) материалами. Данное явление используется в лекально-притирочных работах на производстве и при ремонте/восстановлении геометрических размеров преимущественно твердых металлических тел. Шаржируемые материалы выполняют роль рабочего тела и по сути являются расходным материалом.

Материалы с высокой шаржируемостью 
К хорошо шаржируемым материалам относятся прежде всего металлы с низкой твёрдостью и высокой вязкостью. Типичными представителями являются свинец, медь, латунь. Также к шаржируемым можно отнести материалы с медленно изменяющейся твёрдостью и стойкой к полировке шероховатостью, например жидкое стекло.

См. также 
 Механическая обработка
 Шероховатость
 Шлифование

Примечания

Литература 
 

Металлообработка